Виктор Добровольский:
 Добровольский, Виктор Афанасьевич (1884—1963) — украинский советский учёный-машиностроитель, профессор, доктор наук, ректор.
 Добровольский, Виктор Данилович (1902—1987) — контр-адмирал ВМФ СССР.
 Добровольский, Виктор Константинович (1901—1985) — советский учёный в области лечебной физической культуры.
 Добровольский, Виктор Николаевич (1906—1984) — советский актёр, чтец.